Coirós kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Coirós (kommunhuvudort), Galicien, Provincia da Coruña, 
 Coirós (kommun), Galicien, Provincia da Coruña, 

Robotskapade Spanienförgreningar